INAMI est le sigle de l'Institut national d'assurance maladie invalidité (Sécurité sociale belge)
 Au Japon :
 Inami est un bourg du district de Kako dans la préfecture de Hyōgo 
 Inami est un bourg du district de Hidaka dans la Préfecture de Wakayama